Bever ist der Familienname von:

 Bever, erloschenes, westfälisches Adelsgeschlecht
 Arnold de Bever (1509–1557), Dompropst in Münster
 Hermann Bever (1845–1912), Kunstmaler, Konservator und Galeriedirektor
 Johann Daniel Bever (1790–1860), deutscher Fabrikant und Politiker
 Jozef Van Bever (1889–1954), belgischer Bahnradsportler
 Karl Bever (1843–1930), deutscher Arzt
 Karl von Bever (1798/99–1860), königlich-bayerischer Ministerialdirektor im Staatsministerium des Handels und der öffentlichen Arbeiten in München
 Otto von Bever (1839–1920), königlich-bayerischer Ministerialrat und Generalsekretär im Staatsministerium des königlichen Hauses und des Äußeren
 Robert Herman Flock Bever (* 1956), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von San Ignacio de Velasco in Bolivien
 Walther Bever-Mohr (1901–1955), deutscher Filmamateur und Präsident des Bundes der deutschen Filmamateure (BDFA)

Bever ist der Name folgender Gewässer:

Fließgewässer:
 Bever (Ems), rechter Zufluss der Ems nach Haus Langen nahe Westbevern (Telgte), Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Bever (Oste), rechter Zufluss der Oste gegenüber Engeo (Bremervörde), Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Bever (Weser), linker Zufluss der Weser vor Beverungen, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Bever (Wupper), rechter Zufluss der Wupper nach Hartkopsbever (Hückeswagen), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Stillgewässer:
 Bevertalsperre, Talsperre an der Bever (Wupper) bei Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Bever ist der Name folgender Orte:
 Bever GR, eine Gemeinde im Kanton Graubünden, Schweiz
 Bever (Belgien), eine Gemeinde in Belgien
 Auf der Bever, Ortsteil von Halver, Nordrhein-Westfalen
 Bever, AK, eine Siedlung in Alaska

Bever steht für:
 Val Bever, Tal des Engadins im Kanton Graubünden, Schweiz

Siehe auch:
 Beber
 Beever
 Beverbach
 Bevern